Томаш Галас (; ) — словацкий хоккеист, вратарь. Выступает в Словацкой Экстралиге за венгерский клуб «МАК Уйбуда» (Будапешт).

Карьера 
Воспитанник хоккейной школы ХК «Кошице». Выступал за этот клуб, также за ХК «Оранж 20», ХК «Бардеёв», чешские клубы ХК «Оломоуц», ХК «Пардубице», «Естржаби» (Простеёв), «Дукла» (Йиглава), ХК «Литвинов», ХК «Мост», БК «Млада Болеслав», ХК «Бенатки-над-Йизероу», «Орли Зноймо». С сезона 2019/2020 играет в Словацкой Экстралиге за венгерский клуб «МАК Уйбуда» (Будапешт).

В Словацкой Экстралиге сыграл 75 матчей, в Чешской Экстралиге — 11, в открытом чемпионате Австрии — 35, в словацкой первой лиге — 12, в чешской первой лиге — 74. В составе молодежной сборной Словакии был участником чемпионата мира 2010 (4 матча).

Достижения 
 Чемпион Словакии 2010, 2011
 Серебряный призёр чемпионата Словакии 2012
 Бронзовый призёр чемпионата Словакии 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Eliteprospects 

Родившиеся в Кошице
Хоккейные вратари
Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Кошице»
Игроки ХК «Оранж 20»
Игроки ХК «Оломоуц»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Мост»
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Игроки ХК «Бенатки-над-Йизероу»
Игроки ХК «Орли Зноймо»
Игроки ХК «Йестржаби Простеёв»